

Geografia 
 Stan – villaggio del comune di Novi Pazar, Bulgaria

Musica 
 Stan – singolo di Eminem del 2000

Onomastica 
 Stan – diminutivo del nome proprio di persona Stanley
 Stan – diminutivo del nome proprio di persona Stanislav

Persone 
 Stan! – autore di giochi, scrittore e illustratore statunitense
 Alexandra Stan – cantante rumena

Personaggi fittizi 
 Stanley Marsh o Stan – personaggio di South Park
 Stan – personaggio di Monkey Island
 Stan Smith – personaggio di American Dad!
 Stan Beeman – personaggio di The Americans

Televisione 
 Stan – servizio di streaming australiano
 Stan – film per la televisione del 2006 diretto da Neil Brand

Altro 
 Stan l'assassino – racconto di Georges Simenon
 Stan – cavallo da corsa britannico
 Uragano Stan – uragano atlantico del 2005
 STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) – college indonesiano
 STAN – partito politico ceco